Sameref steht als Begriff für:

 Sameref (ägyptische Mythologie), ein altägyptischer Totengott
 Sameref (Priestertitel), ein altägyptischer Priestertitel